El término Lens puede referirse a:

Geografía 
 Lens (Bélgica), comuna belga de la provincia de Hainaut.
 Lens (España), parroquia y aldea española del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Lens (Francia), comuna francesa situada en la región de Norte-Paso de Calais.
 Lens (Suiza), comuna suiza del cantón del Valais.

Varios 
 Lens (planta), género de plantas de la familia de las Fabaceae o leguminosas.
 Racing Club de Lens, club de fútbol francés originario de la ciudad de Lens.
 Lens, abreviatura que se emplea para indicar a Adrien Jacques de Lens como autoridad en la descripción y/o clasificación científica de ciertos vegetales.